Szwajcaria:
 Cugy – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Broye
 Cugy – gmina w kantonie Vaud, w okręgu Gros-de-Vaud